Termin PLA ima više značenja.

 Omptin, enzim
 Polilaktinska kiselina